Francisco Montes pode se referir a:
 Francisco Montes Reina - toureiro espanhol
 Francisco Montes de Oca y Saucedo - político mexicano
 Francisco Montes (futebolista) - futebolista mexicano

Desambiguações de antropônimos